Кореневка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кореневка — упразднённая деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Коренёвка — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Коренёвка — деревня в Хойникском районе Гомельской области.

Россия 
 Кореневка — деревня в Медвенском районе Курской области.
 Кореневка — хутор в Фатежском районе Курской области.
 Кореневка — деревня в Одоевском районе Тульской области.

Украина 
 Кореневка — село в Овручском районе Житомирской области.
 Кореневка — село в Бурынском районе Сумской области.